Алексе́й Константи́нович Его́ров (22 октября 1976, Саратов) — российский хоккеист, вратарь. Воспитанник саратовского хоккея. В 2011 году завершил карьеру.

Биография 
Начал карьеру в 1995 году в составе родного саратовского «Кристалла». В дебютном сезоне провёл 15 матчей с коэффициентом надёжности 3,53. Сезон 1997/98 провёл в «Кристалле» Электросталь, а также фарм-клубе московского «Динамо». В составе столичного клуба выступал до 2001 года, за исключением 4 матчей в составе «ТХК Тверь» в конце 2000 года и сезона 2000/01, когда он был игроком подмосковного «Витязя». За это время стал чемпионом страны и выиграл серебро российского первенства, сыграв в общей сложности 40 матчей в составе москвичей.

В 2001 году перешёл в ЦСКА, в составе которого за оставшуюся часть сезона 2001/02 провёл 19 матчей с коэффициентом 3,51. С 2002 по 2006 год сменил 4 команды. Ими стали «Крылья Советов», СКА, а также воскресенский и мытищинский «Химики». В среднем за сезон Егоров проводил на площадке около 20 матчей, однако закрепиться ни в одном из клубов ему так и не удалось. После успешного сезона 2006/07, который он вновь провёл в Воскресенске, Егоров принял решение вернуться в «Витязь», однако уже в следующем году перешёл обратно в «Химик», в составе которого и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге.

6 июля 2009 года подписал однолетний контракт с мытищинским «Атлантом», однако уже 29 января 2010 года Егоров, проведя лишь 9 матчей в Мытищах, в третий раз в своей карьере стал игроком «Витязя». После сезона 2010/11, в котором Егоров был дублёром Кевина Лаланда и провёл 17 матчей с коэффициентом надёжности 3,77, генеральный менеджер чеховцев Алексей Жамнов сообщил о том, что в связи с покупкой Мэтта Далтона и Данилы Алистратова соглашение с Егоровым продлено не будет.

Карьера в сборной 
В составе сборной России Алексей Егоров принимал участие в молодёжном чемпионате мира 1996 года, на котором он вместе с командой стал бронзовым призёром, в 7 матчах пропустив 17 шайб. На взрослом уровне играл в этапах Еврохоккейтура в сезонах 1996/97 и 2004/05. Всего у Егорова 4 игры в составе сборной, в которых он пропустил 10 шайб.

Достижения 
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 1996.
 Серебряный призёр чемпионата России 1999.
 Серебряный призёр Евролиги 1999.
 Чемпион России 2000.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 24 января 2010 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Химик» Энгельс
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки МХК «Динамо»
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Русские витязи»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Атлант»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой